Алекса́ндр Бори́сович Арутю́нов () — российский предприниматель, председатель правления Московского банка реконструкции и развития (2000—2004), руководитель департамента инвестпроектов АФК Система. Президент туристической компании «Интурист».

В рейтинге высших руководителей — 2010 газеты «Коммерсантъ» занял V место в номинации «Сервис».

Примечания 

Предприниматели России